Föhse ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Luise Föhse (1677–1745), Reichsgräfin Anhalt-Dessau
 Ulrich Föhse (1944–2012), deutscher Historiker, Schulleiter und Stadtverordneter